Сеньера может означать:
 Саньера — геральдический символ и флаг Каталонии
 Сеньера - муниципалитет в Валенсии, Испания